E510 oder E-510 steht für:
 die Lebensmittelzusatzstoff- oder E-Nummer von Ammoniumchlorid
 ein Kameramodell der Firma Olympus, siehe Olympus E-510
 ein Mähdrescher-Modell von Fortschritt, siehe Fortschritt E 512

Abkürzung